Ateneo di Naucrati – scrittore e sofista greco antico del II secolo d.C.
 Ateneo – poeta greco antico citato da Diogene Laerzio
 Ateneo Meccanico – filosofo e ingegnere greco antico del I secolo a.C.
 Ateneo di Adriano – edificio dell'antica Roma